Чермалык — название населённых пунктов:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Чермалык — до 1945 г. название села Хмели в Белогорском районе.

Украина 
 Чермалык (до 2000 г. — Заможное) — село в Тельмановском районе Донецкой области.